Сіра сова — інакше нея́сить, птах родини сови справжні.
 Сіра сова (, *1888—1938) — канадський письменник на індіанську тематику.
 «Сіра Сова» — канадо-британська стрічка 1999 року про життя письменника Сіра сова кінорежисера Річарда Аттенборо з Пірсом Броснаном у головній ролі.